La palabra Trovo puede hacer referencia a:

 El Trovo alpujarreño, un arte de repentización poético-musical originario de La Alpujarra, con variantes en el sur de Murcia.
 El Trovo cubano, o Trova, una forma de poesía dialogada desarrollada en Cuba y otros países de América.
 El Trovo medieval , poesía recitada por juglares y trovadores.
Trovo, localidad italiana de la provincia de Pavía.
Trovo Live (conocido simplemente como Trovo), plataforma de streaming de videojuegos.
 y trova